Ху́тор (; от  или же от д.в.н. huntari; мн. число хутора́) — малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; казачья единица поселения. На территории России одновременно со станицами существовали такие территориальные единицы как сёла, так что хутор, станица — это казачьи названия усадьбы с обособленным хозяйством. Житель хутора назывался хуторянином. Родственным слову хутор является слово хата.

Исторически хутора были распространены преимущественно на территории Украины (см. «Вечера на хуторе близ Диканьки») и юге России. В XVIII веке появились казачьи хутора также на Дону, а после переселения запорожских казаков — на Кубани. В состав хутора входили избы (крытая соломой хата-мазанка), погреб, колодцы, хлев, огороды, сады.

Расширяясь мог превратиться в станицу, село и т. д., но в названии сохранить слово «хутор», например, Хутор-Михайловский. В Ростовской области существовали хутора до 250 дворов, во главе которых стояли выборные атаманы. Шолохов в романе «Тихий Дон» описывает хутор Татарский, который мог выставить 211 бойцов.

У донских и кубанских казаков в Российской империи хутор — поселение на территории станицы, не имеющее отдельного административного управления. У некоторых станиц (например, станица Елизаветинская) хутора по населению были больше исторически возникшего первым центрального поселения. Разросшиеся хутора нередко выделялись в отдельные станицы, то есть имели отдельный общинный юрт и приписанное казачье население. В восточных казачьих войсках аналогом хутору был станичный посёлок.

Основное занятие жителей хуторов — это, как правило, сельское хозяйство, а так же разведение домашнего скота. Хуторяне выращивали кур, гусей и коз, имелись также кошки и собаки.

Хутора получили в начале XX в. массовое распространение в России в период проведения Столыпинской аграрной реформы. Создание участковых хуторов поощрялось ссудной политикой Крестьянского банка, а также системой правительственной агрономической помощи. Участковое землевладение ослабило пережитки крепостничества, свойственные общинному строю (чересполосицу, длинноземелье, переделы и т. д.). После Октябрьской революции в ходе национализации земли крестьянство ликвидировало основную массу хуторов, особенно в центрально-чернозёмных и поволжских губерниях. Хутора сохранились и продолжали развиваться в годы нэпа на западе и северо-западе. При переходе к сплошной коллективизации участковая форма крестьянского хозяйства стала тормозом для создания колхозов. Ликвидация хуторского расселения была завершена в основном до Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

В других языках аналогом хутора могли быть: ферма или hamlet (в Британии), ранчо (в Америке), фольварк (в Польше), мыза (в Финляндии, Эстонии, Ингерманландии), салаш (в Сербии) и даже вилла (в Италии). Благоустроенный хутор с санузлом, отоплением и ванной часто называют коттеджем. Хутор в Сибири именовался заимкой.

Латышский хутор () и его элементы 16-21. века включены в Культурный канон Латвии. Латышский хутор и его элементы — архетип простой и ясной архитектуры, цитируемый и интерпретируемой современными латвийскими архитекторами. Коллекция деревянных построек с образцами из всех четырех регионов Латвии находиться в Латвийском этнографическом музее.

См. также 
 Выселок
 Застенок
 Крестьянская усадьба
 Отруб
 Починок

Примечания

Ссылки 

 
 Значение слова хутор
 
 Поселения заднепрских мест при образовании Новой Сербии в 1745 году, представленные в рапорте от 9 января 1752 года Сенату.

Сельский населённый пункт
Казачье управление
Сельская география
Типы населённых пунктов